Motociklistična Velika nagrada Južne Afrike 1992 je bila trinajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 6. septembra 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992